Kliche ist der Familienname folgender Personen:

 Dorothea Kliche-Behnke (* 1981), deutsche Politikerin
 Horst Kliche (1938–2000), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Lutz Kliche (* 1953), deutscher Übersetzer, Lektor und Kulturvermittler
 Thomas Kliche (* 1957), deutscher Psychologe und Hochschullehrer
 Ulf Kliche (* 1969), deutscher Fußballspieler
 Uwe Kliche (* 1938), deutscher Gewichtheber

Siehe auch:
 Cliche
 Klische